Drugim miejscem zmagań w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 była skocznia normalna Adlerschanze znajdująca się w Hinterzarten. Zawody odbyły się w dniach 16-17 grudnia 2017 roku.

Kwalifikacje do konkursu głównego zwyciężyła liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Katharina Althaus. Za nią uplasowały się Sara Takanashi oraz Lucile Morat. Do zawodów przystąpiła również reprezentantka Polski, a mianowicie Kinga Rajda, lecz miejsce czterdzieste drugie nie pozwoliło jej zakwalifikować się do konkursu indywidualnego. Na początku do rywalizacji zgłoszonych było sześćdziesiąt sześć zawodniczek, ale trzy z nich nie pojawiły się na starcie.

Pierwszy historyczny konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Japonii w składzie Yūki Itō, Kaori Iwabuchi, Yūka Setō i Sara Takanashi. Triumfatorki jako jedyne za każdy indywidualny skok otrzymywały noty ponad stu punktowe, co w rezultacie złożyło się na notę końcową wynoszącą dokładnie 956 punktów. Drugie miejsce zdobyła reprezentacja Rosji, którą reprezentowały kolejno Anastasija Barannikowa, Aleksandra Kustowa, Sofja Tichonowa oraz Irina Awwakumowa. Z Japonkami przegrały o 92,3 punkta. Najlepiej z Rosjanek prezentowała się Awwakumowa oddając skoki na 108 oraz na 101,5 metra. Trzecie miejsce zajęły Francuzki, w których skład weszły Léa Lemare, Julia Clair, Romane Dieu i Lucile Morat. Do drugiego miejsca straciły lekko ponad siedemnaście punktów i tak jak w przypadku Rosji najlepszą zawodniczką była ta startująca w czwartej grupie, czyli Lucile Morat. W swoich próbach uzyskała 107,5 oraz 92 metry. Czwartą pozycję zajęły reprezentantki Niemiec, które po pierwszej serii zajmowały miejsce drugie. Niestety dla nich w pierwszej serii konkursowej kontuzji przy swojej próbie zaliczyła skacząca w trzeciej grupie Svenja Würth. Uraz był na tyle poważny, że została zabrana do szpitala co wiąże się z tym, że nie wystąpiła ona w serii drugiej. W pierwszej serii Maren Lundby, która na prośbę trenera swój skok oddawała z dwudziestej platformy startowej uzyskała odległość o pół metra gorszą od aktualnego rekordu skoczni należącego do Sary Takanashi. Na starcie pojawiło się jedenaście drużyn.

Czwarty konkurs indywidualny w sezonie po raz drugi wygrała Maren Lundby. Pozwoliły jej na to skoki na 105 i na 102 metr. Drugie miejsce zajęła Katharina Althaus, która przegrała o prawie piętnaście punktów. Na trzecim stopniu podium znalazła się Sara Takanashi, której skok w drugiej serii na odległość równą 100 metrów pozwoliło jej awansować z czwartej pozycji zajmowanej po pierwszej serii. Chang Xinyue w serii finałowej została zdyskwalifikowana czego powodem był nieprzepisowy kombinezon, ale że dyskwalifikacja nastąpiła właśnie w serii drugiej reprezentantka Chin otrzymała jeden punkt przewidziany za miejsce trzydzieste do klasyfikacji generalnej całego cyklu. W zawodach wystąpiła również czterdziesta pierwsza w kwalifikacjach Claudia Purker. Powodem tego była absencja Svenji Würth, która przez kontuzję nabytą w konkursie drużynowym nie mogła pojawić się na starcie. Pierwsza seria w całości została odbyta z belki dwudziestej, natomiast finałowa seria rozgrywana była z 21, 22 oraz z 23 belki.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Hinterzarten była Tanja Metzler, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš. Sędziami technicznymi zostali Ivo Greger, oraz jego astystent Marko Mlakar. Kontrolą sprzętu zajmowały się Agnieszka Baczkowska wraz z Nadią Bożko.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
2017 w Niemczech
Puchar Świata w skokach narciarskich w Hinterzarten